

Sigle 
 European Installation Bus – protocollo di comunicazione ora parte dello standard KNX
 European Investment Bank – Banca europea degli investimenti

Informatica 
 Eib – simbolo dell'exbibit
 EiB – simbolo dell'exbibyte